Натуральне число 1759
 1759 рік до нашої ери
 1759 рік нашої ери